Castellar del Ríu (en catalán y oficialmente Castellar del Riu) es un municipio español de la provincia de Barcelona, situado en la comarca de Bergadá, comunidad autónoma de Cataluña. A mediados del  se denominaba Castellar de Ruiz y cuadra de Sorribas.

Demografía

Economía 

Agricultura de secano y ganadería. Estación de esquí de Rasos de Peguera.

Lugares de interés 
 Pi de les tres branques.
  Iglesia de Sant Llorenç dels Porxos

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Ayuntamiento de Castellar del Riu
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Municipios de la provincia de Barcelona
Municipios del Bergadá
Localidades de la provincia de Barcelona
Localidades del Bergadá